Эддивилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Айове.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Кентукки.
  — деревня в Небраске.

См. также 
 Эдди